South Holland – esonimo inglese dell'Olanda meridionale, provincia dei Paesi Bassi
 South Holland – distretto del Lincolnshire, Inghilterra (Regno Unito)
 South Holland – villaggio della Contea di Cook, Illinois (Stati Uniti d'America)